Bitwa pod Wolą Cyrusową (1863) – bitwa powstania styczniowego
 Bitwa pod Wolą Cyrusową (1939) – bitwa kampanii wrześniowej